Lionel Groulx (1878-1967), religieux et historien québécois.

Son nom a été donné en hommage à plusieurs structures :
 le Collège Lionel-Groulx, CÉGEP situé à Sainte-Thérèse au Québec ;
 la Fondation Lionel-Groulx ;
 Lionel-Groulx, une station du métro de Montréal.